Bung Karno bezeichnet:

 Bung Karno, einen Beinamen von Sukarno (1901–1970), indonesischer Staatspräsident von 1946 bis 1967 
 Gelora-Bung-Karno-Stadion, ein Stadion in Jakarta, Indonesien